Эмис-Кюель () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

Республика Саха (Якутия) 
 Эмис-Кюель — озеро, между р. Конончан и р. Чильли, координаты 64°12’с. ш. 118°35’в. д..
 Эмис-Кюель — озеро, в правобережье р. Ясачная, координаты 64°58’с. ш. 151°22’в. д..
 Эмис-Кюель — озеро, на правом берегу р. Нуотара, западнее устья р. Хатарчыма, координаты 60°49’с. ш. 132°56’в. д..
 Эмис-Кюель — озеро, в правобережье р.Ыгыатта, координаты 63°42’с. ш. 115°09’в. д..
 Эмис-Кюель — озеро, в левобережье р.Лена, координаты 63°23’с. ш. 128°33’в. д..
 Эмис-Кюель — озеро, в левобережье р.Лена, координаты 62°31’с. ш. 129°45’в. д..
 Эмис-Кюель — озеро, между р.Баппагай и р.Чорон-Юрях, координаты 63°33’с. ш. 124°36’в. д..
 Эмис-Кюель — озеро, на правом берегу р.Чыбыда, координаты 63°39’с. ш. 121°23’в. д..
 Эмис-Кюель — озеро, на левом берегу р.Алдан, координаты 63°13’с. ш. 133°01’в. д..
 Эмис-Кюель — озеро, севернее истока р.Халаны, координаты 65°31’с. ш. 122°52’в. д..
 Эмис-Кюель — урочище, на левом берегу р. Вилюй, северо-западнее устья р. Мельдикелях, координаты 62°11’с. ш. 116°24’в. д..

Примечания

См. также 
 Эмис-Кюеле
 Эмис-Келюе